Psari kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Psarí, berg, Kreta, 
 Psári (ort), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Psári (berg), Peloponnesos, 

Robotskapade Greklandförgreningar